BYO peut faire référence à :
 Bring your own, un type de restaurant où le client apporte sa propre bouteille de boisson ;
  ;
 BYO Records (où BYO signifie Better Youth Organization), un label indépendant de punk californien ;
 build your own, fabriquez le vôtre. Suivant les domaines, il est proposé de fabriquer soi-même son équipement, son système..., avec les éléments mis à disposition.

Code IATA des aéroports